Piper Gilles, née le  à Rockford (Illinois), est une patineuse artistique canadienne. Avec son partenaire Paul Poirier avec lequel elle patine depuis 2011, elle est notamment vice-championne des quatre continents 2014.

Au début de sa carrière, elle représentait sa nation d'origine : les États-Unis.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Zachary Donohue  (1 saison : 2009-2010)
 Paul Poirier  (12 saisons : 2011-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique canadienne
Naissance à Rockford (Illinois)
Naissance en janvier 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022